Нурсултан — казахське ім'я.
 Нурсултан (місто) — назва сучасної столиці Казахстану, колишньої Астани.